CCR steht als Abkürzung für:
 Combat Command Reserve, militärische Einheit bei der Armee der Vereinigten Staaten
 , englisch für Komplementärfarbenreduktion in der Drucktechnik, siehe Komplementärfarbe
 Completely Continuous Representations: CCR-Algebra ist eine alternative Bezeichnung für liminale C*-Algebra
 Creedence Clearwater Revival (1967–1972), eine ehemalige US-amerikanische Rockband

Unternehmen:
 Cape Central Railway, eine ehemalige Bahngesellschaft in Südafrika und Vorgänger der New Cape Central Railway
 , französisches Rückversicherungsunternehmen 
 Companhia de Concessões Rodoviárias, ein brasilianisches Unternehmen

Vereine und Organisationen:
 Canadian Council for Refugees, eine Flüchtlingsorganisation in Kanada
 , eine US-amerikanische Menschenrechtsorganisation
 Centro Comune di Ricerca, ein von der EU getragenes Forschungsinstitut mit Sitz in Belgien, Deutschland, Italien, Holland und Spanien, siehe Gemeinsame Forschungsstelle
 Christus Centrum Ruhrgebiet, ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich-Charismatischer Missionen
 Christliches Centrum Rhema, eine kontrovers diskutierte Glaubensgemeinschaft in Bayreuth
 , die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
 Communität Casteller Ring, eine evangelische klösterliche Gemeinschaft

Produkte:
 , Chipkartenleser
 Closed Circuit Rebreather, ein geschlossenes Kreislauftauchgerät
 Competition Coupé Radical, eine Variante des Sportwagens Koenigsegg CC

Modelle, Standards und Prozesse:
 Carbon Capture and Recycling, ein alternativer Begriff für Carbon Capture and Usage
 Cash Conversion Rate, eine Kennzahl zur Bestimmung des aus Cash resultierenden Gewinnanteils im Unternehmen
 Charnes, Cooper, Rhodes, das nach seinen Entwicklern benannte CCR-Modell aus der Data-Envelopment-Analysis, siehe Data-Envelopment-Analysis#Historische Entwicklung
 Competence Centrum Reiserecht der FH Kempten (siehe Kemptener Reisemängeltabelle)
 Customer Carry-In Repair, eine Garantievariante
 Concord (Kalifornien) nach dem IATA-Flughafencode

Informatik:
 , englisch für das Statusregister in Motorola-Prozessoren
 , eine zum Microsoft Robotics Studio gehörende Programmbibliothek
 , ein allgemeines Dienstelement in der Anwendungsschicht des OSI-Modells

Gesundheitswesen:
 , englisch für die Kardiozerebrale Reanimation
 Continuity of Care Record, ein Standard im Gesundheitswesen

ccr steht als Abkürzung für:
 Cacaopera (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Misumalpa-Sprachen

Abkürzung